Llista d'asteroides del 74.001 al 75.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 74001–74100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 74101–74200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 74201–74300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 74301–74400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 74401–74500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 74501–74600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 74601–74700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 74701–74800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 74801–74900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 74901–75000 [ edit]